Immenbach ist ein Gewässername:

 Immenbach (Aich), rechter Zufluss des Seitenbachs (zur Aich) in Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Immenbach (Leiblach), linker Zufluss der Leiblach nach der Immenmühle, Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Siehe auch:
 Immenbeck, Ortsteil von Buxtehude, Landkreis Stade, Niedersachsen